KHN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nanchang (Cina)